Seo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bo Keun Seo
 Akihiro Seo